Единадесетото Световно първенство по волейбол за мъже се провежда от 25 септември до 5 октомври 1986 година в осем града на Франция. Участват 16 отбора. Шампион за първи път става отборът на САЩ.

Участници 

 Франция – страна-организатор;
 СССР, Бразилия, Аржентина, Япония, България, Полша, Китай – според резултатите от световното от 1982 година;
 Чехословакия, САЩ, Венецуела, Египет – според резултатите на континенталните шампионати;
 Куба, Италия, Гърция – от световната квалификация;
 Тайван – от азиатската квалификация.

Система на провеждане 
16-те отбора са разделени на 4 предварителни групи. 12 отбора (трите първи от всяка група) продължават във втория етап, където са разпределени в две групи по 6 отбара. Запазват се резултатите от срещите в първите групи. Първите два отбора от група играят полуфинали, вторите два отбора играят за 5-8 място, а третите за 9-12. Местата от 13-16 се разпределят на допълнителен турнир.

Първи етап

Група A (Монпелие) 

|}

|}

Група В (Туркоан) 

|}

|}

Група С (Клермон-Феран) 

|}

|}

Група D (Орлеан) 

|}

|}

Втори етап 
С курсив са дадени мачовете от първия етап които се зачитат във втория етап.

Група Е (Тулуза) 

|}

|}

Група F (Нант) 

|}

|}

Група 13—16 място (Евре) 

|}

|}

Финален етап (Париж)

Полуфинал за 9—12 място 

|}

Мач за 11-о място 

|}

Мач за 9-о място 

|}

Полуфинал за 5—8 място 

|}

Мач за 7-о място 

|}

Мач за 5-о място 

|}

Полуфинал за 1—4 място 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране 

 България: Борислав Кьосев, Асен Гълъбинов, Петко Петков, Димо Тонев, Любомир Ганев, Цветан Флоров, Пламен Христов, Димитър Божилов, Петър Драгиев, Илиян Казийски, Ивайло Лазаров, Hиколай Димитров. Главен треньор — Богда Кючуков.

Източници 
 Архив на волейболните резултати 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. – Томск: Компания „Янсон“, 2001. 

Световни първенства по волейбол
Волейбол във Франция